Юнка — река в Мордовии (Россия), левый приток реки Шуструй.

Берёт начало около села Решетино Торбеевского района Мордовии. На наибольшем своём протяжении река протекает по территории данного района. Последний отрезок реки находится в Атюрьевском районе, в котором река впадает в реку Шуструй около села Большой Шуструй. Устье реки находится в 26 км по левому берегу реки Шуструй. Длина реки составляет 27 км, площадь водосборного бассейна — 163 км².

В 11 км от устья, по левому берегу реки впадает река Рахманка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мокша от водомерного поста города Темников и до устья, без реки Цна, речной подбассейн реки — Мокша. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010200412110000028531
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110002853
 Код бассейна — 09.01.02.004
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Реки Мордовии
Бассейн Вада